H62  peut faire référence à :
 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Faulknor (H62), un destroyer de classe F de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres